Сороки — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Артёмовской волости.

География 
Деревня расположена к юго-востоку от озера Еменец, примерно в 16 километрах к югу от районного центра, города Невель и в 5 км к северо-западу от бывшего волостного центра, деревни Лобок.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 117 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Лобковской волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Невельского района, Лобковская волость 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)